

Sciences et techniques 
 Le  est une unité d'information (l'une des variantes de l'entropie de Hartley).

Culture et société 
 Hartley, cœurs à vif est une série télévisée australienne.
 Hartley, High est le reboot de la série télévisée originelle australienne.

Patronyme 

 Bill Hartley (1950- ) , athlète britannique ;
 Blythe Hartley (1982- ), plongeuse canadienne ;
 Bob Hartley (1960- ), entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Brendon Hartley (1989- ), pilote automobile néo-zélandais ;
 Bridgitte Hartley (1983-), kayakiste sud-africaine ;
 Sir  (1825-1915), ingénieur britannique ;
 plusieurs
 Donna Hartley (1955-2013) , athlète britannique ;
 Dylan Hartley (1986-), joueur de rugby à XV néo-zélandais international anglais;
  (1856-1913), chirurgien américain ;
 Hal Hartley (1959-), réalisateur américain ;
 Henry Hartley (1930-2011), peintre britannique ;
 Jane D. Hartley (1950-), femme d'affaires et diplomate américaine ;
 Jesse Hartley (1780-1860), ingénieur en génie civil britannique ;
 John Hartley (1849-1935), joueur de tennis britannique ;
 Justin Hartley (1977-), acteur américain ;
 Leslie Poles Hartley (1895-1972), écrivain britannique ;
 Lindsay Hartley (1978-), chanteuse et actrice américaine ;
 Malcolm Hartley (?-?), astronome britannique ;
 Margaret Hartley (1906-1964), gymnaste artistique britannique ;
 Mariette Hartley (1940-), actrice américaine ;
 Marsden Hartley (1877-1943), peintre et écrivain américain ;
 Matthieu Hartley (1960-), musicien britannique ;
 Nina Hartley (1959-), actrice pornographique américaine ;
 Olga Hartley (1892-1963), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Paul Hartley (1976-), footballeur international écossais ;
 Sir  (1881-1951), biochimiste britannique ;
 Ralph Hartley (1888-1970), chercheur américain en électronique ;
 Richard Hartley (1944-), compositeur britannique ;
 Wallace Hartley (1878-1912), musicien britannique ;
 Sir  (?-1913), chimiste irlandais ;

Toponyme

États-Unis 
 Hartley, census-designated place située en Californie ;
 Hartley, une ville du comté d'O'Brien, en Iowa ;
 Hartley, census-designated place située au Texas.

Royaume-Uni 
 Hartley, un village de Cumbria, en Angleterre ;
 Hartley, village anglais situé dans le Kent ;
 Hartley, ville du Northumberland, en Angleterre.

Patronyme anglais